Vejstrup Sogn henviser til flere artikler:
 Vejstrup Sogn (Kolding Kommune) – et sogn i Kolding Kommune (tidligere Christiansfeld Kommune) og i Kolding Provsti
 Vejstrup Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune (tidligere Gudme Kommune) og i Svendborg Provsti